Lubowidz est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Lubowidz, dans le powiat de Żyrardów
 du village de Lubowidz, chef-lieu de cette gmina

dans la voïvodie de Poméranie
 du village de Lubowidz